Bosznia-Hercegovina
Kruščica falu Jajce községben, a Közép-Boszniai kantonban
Kruščica falu Kalinovik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kruščica falu Konjic községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Kruščica falu Vitez községben, a Közép-Boszniai kantonban

Horvátország
Kruščica falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében

Koszovó
Kruščica falu Leposavić községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben

Montenegró
Kruščica falu Berane községben

Szerbia
Kruščica, falu Arilje községben, a Zlatibori körzetben
Kruščica Körtéd falu szerb neve Fehértemplom községben, a Közép-Bánáti körzetben